Niemcy:
 Liebenburg – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Goslar
 zamek Liebenburg